PLD steht für:
 Phospholipase D
 Phospholipidose
 Panzer-Lehr-Division, ein Großverband des Heeres der deutschen Wehrmacht
 PLD Linux, eine polnische Linux-Distribution 
 eine polnische Partei Partia Ludowo-Demokratyczna
 die dominikanische Partei Partido de la Liberación Dominicana 
 Partidul Liberal Democrat, eine rumänische Partei 
 spezielle programmierbare Logikbausteine in der Elektronik (Programmable Logic Device)
 die Erkrankung Polymorphe Lichtdermatose (Sonnenekzem)
 System zur Direkteinspritzung im Dieselmotor (Pumpe Leitung Düse)
 Pulsed Laser Deposition, Methode zur Herstellung dünner Schichten mittels Laserablation
 eine Dateiendung von Dateien der Bildbearbeitung PhotoLine

pld steht für:
 Polari (ISO-639-3-Code), Soziolekt unter Theater- und Zirkusleuten in Großbritannien

Abkürzung